Coletta ima više značenja:
 Coletta, Frosinone
 Coletta, Mantua